Raiffeisen Суперлига 2012/2013 — 14-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 22 августа 2012 года по 2 июня 2013 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово